Halling – Danza del Peer Gynt di Edvard Grieg.
 Halling – Uno dei Personaggi di Stargate Atlantis#Halling.